Miejscowości w USA:
 Beemer – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
Gminy w USA:
 Beemer (ang. Beemer Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming